Le Hang Loose Santa Catarina Pro est le quatrième des 11 événements du Championnat du monde de surf ASP 2009. Il s'est déroulé du  au  à Florianópolis dans l'État de Santa Catarina au Brésil.

Participants 
 3 Absents du TOP45 : Luke Stedman  blessé. Gabe Kling  et Adrian Buchan .
Donc 5 places à attribuer :
 Wild Card (3): Bernardo Miranda , Ben Bourgeois  et Neco Padaratz .
 Trials (2) : Guilherme Ferreira  et Gustavo Fernandes

Résultats

Tour 1 
, Vila Beach, Imbutuba vagues 4 à 6 pieds, pluvieux, bonnes conditions.

1 au Tour 3   -   2 et  en repêchages Tour 2

Tour 2
, Vila Beach, Imbutuba vagues 5 à 7 pieds, vents léger, soleil, bonnes conditions.

1 au Tour 3   -   2 éliminé classé  - 225 pts -

Tour 3 
, Vila Beach, Imbutuba vagues 5 à 7 pieds, vents léger, soleil, bonnes conditions.

1 au Tour 4   -   2 éliminé classé  - 410 pts -

Tour 4 
, Vila Beach, Imbutuba vagues 5 à 6 pieds, vents léger, soleil, bonnes conditions.

1 en 1/4 finales   -   2 éliminé classé  - 600 pts -

1/4 de finale 
, Vila Beach, Imbutuba vagues 5 à 6 pieds, vents léger, soleil, bonnes conditions.

1 en 1/2 finales   -   2 éliminé classé  - 730 pts -

1/2 finales 
, Vila Beach, Imbutuba vagues 5 à 6 pieds, vents léger, soleil, bonnes conditions.

1 en finale   -   2 éliminé classé  - 876 pts -

Finale 
, Vila Beach, Imbutuba vagues 5 à 6 pieds, vents léger, soleil, bonnes conditions.

1 - 1200 pts -    -   2 - 1032 pts'' -

Références 

2009
Sport à Florianópolis
ASP World Tour 2009
Sport au Brésil en 2009